Fear (paura in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Fear – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company (1913)
 Fear – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Thanhouser
 Fear – film del 1988 diretto da Robert A. Ferretti
 Paura (Fear) – film del 1990 diretto da Rockne S. O'Bannon
 Paura (Fear) – film del 1996 diretto da James Foley

Letteratura 
 Le quattro ore di Satana (Fear) – romanzo di L. Ron Hubbard del 1951

Musica 
 Fear – gruppo musicale punk rock statunitense
 Fear – album di John Cale del 1974
 Fear – album degli Easy Going del 1979
 Fear – album dei Toad the Wet Sprocket del 1991
 Fear (of the Unknown) – singolo di Siouxsie and the Banshees del 1992, dall'album  Superstition
 Fear – split album dei Mastic Scum e Blockheads del 1997
 Fear – album dei Royal Hunt del 1999
 Fear – album dei Cryptic Wintermoon del 2009
 Fuck Everyone and Run (F E A R) – album dei Marillion del 2016

Altro 
 Madison Fear – personaggio della linea di bambole Monster High, figlia delle sirene

Pagine correlate 
 F.E.A.R. (disambigua)